O Taça de Açúcar de 2000, foi uma competição com tigelas nos Estados Unidos, em Nova Orleans, patrocinada pela empresa filandesa Nokia.

Competições de futebol americano